Gelam (Candi)
 Gelam (Cipocok Jaya)
 Gelam (Tambak)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing